Șarpe se poate referi la:

 Șarpe, subordin din clasa reptilelor fără picioare
 Pârâul lui Șarpe

Specii de șarpe 
 Șarpe boa
 Șarpe de casă
 Șarpe zburător

Șarpele 
 Șarpele, film românesc fantastic de televiziune din 1996
 Șarpele (constelație)
 Râul Șarpele

Vezi și 
 Șerpeni (dezambiguizare)
 Râul Valea Șerpilor (dezambiguizare)